Йожеф Шакович (, 26 июля 1927 года — 2 января 2009 года, Будапешт) — венгерский фехтовальщик на шпагах и рапирах. Трёхкратный призёр Олимпийских игр (1952, 1956), а также участник Олимпийских игр 1960 года. Двукратный чемпион мира (1953 — индивидуальная шпага, 1959 — командная шпага). 11-кратный чемпион Венгрии (1947, 1949, 1950, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960).

Биография и карьера 
Первый титул Йожеф завоевал в 1947 году, победив на чемпионате Венгрии.

Йожеф был женат на фехтовальщице Лидии Демелки. После Олимпиады 1956 года они переехали жить в США, но в 1957 году пара вернулась в Венгрию. В 1951—1962 годах Шакович выступал за сборную 75 раз. Окончил колледж иностранных языков и колледж физической культуры.

После окончания спортивной карьеры Йожеф работал тренером сборной Венгрии по фехтованию (1963—1968, 1979—1980), сборной Испании (1970—1972), а также клубов «Orvosegyetemi Sport Club» (1974—1986) и «Budapest Sport Egyesület» (1987). В 1996 году он вместе с женой провёл год в США в качестве приглашенных тренеров в Гарвардской сборной по фехтованию.

Награждён бронзовой (1949) и золотой (1953) спортивной медалью Венгерской Республики, удостоен званий выдающегося (1951) и достойного (1954) спортсмена Венгерской Республики.

Умер 2 января 2009 года в Будапеште. В 2014 году один из этапов Кубка мира по фехтованию был назван в память о нём.

Сестра-близнец Илона (род. 1927) — серебряный призёр чемпионата мира 1951 года в командной рапире.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Венгрии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Чемпионы мира по фехтованию
Тренеры Венгрии
Тренеры по фехтованию